Биль 2011 (ACCENTUS- Grandmaster Tournament) — 44-й международный шахматный турнир проходивший в Биле с 18 по 29 июля 2011 года.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2708,67)
 За победу даётся 3 очка, за ничью — 1

Участники 

¹) рейтинги даны на июль 2011 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Биль 2011 на сайте chess.co.uk 

Июль 2011 года
Биль (шахматный турнир)
2011 год в шахматах